Серге́й (Се́ргий) Ива́нович Га́рклавс (; при рождении Серге́й Гео́ргиевич Коже́вников; 20 декабря 1927, Вентспилс, Латвия — 19 октября 2015, Чикаго, США) — священнослужитель Православной Церкви в Америке на покое, духовник братии Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Приёмный сын архиепископа Иоанна (Гарклавса). Последний хранитель Тихвинской иконы Божией Матери.

Биография 
В 1945 году вместе с владыкой Иоанном (Гарклавсом) выехал в Германию, где пребывал в лагере для перемещённых лиц.

В 1949 году прибыл в США. Женился на Александре Иовиной.

В 1960—1990 годы — настоятель храма святого Пантелеймона в  (штат Иллинойс).

В 1990—1999 годы — настоятель Свято-Троицкого собора в Чикаго.

С 1997 года пребывал на покое. Приписан к Свято-Троицкому собору в Чикаго.

Об отце Сергии высказывался протопресвитер Александр Шмеман в своих «Дневниках»:
Отец С. Гарклавс — милейший, скромнейший, подлинный. С ним легко и хорошо: сияние подлинного Православия — светлого, смиренного, любовного, открытого — необычайно отдохновительно после типичного для Америки напряжённого «ортодоксализма», в котором мне приходилось жить.

Возвращение в Тихвин 
12 января 2004 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в составе делегации ПЦА встретился с патриархом Алексием II с целью обсуждения возвращения Тихвинской иконы.

В 2010 году власти Ленинградской области для отца Сергия выделили земельный участок под строительство дома возле Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Летом 2012 года протоиерей Сергий Гарклавс получил гражданство России.

В декабре 2012 года, накануне своего 85-летия, отец Сергий вернулся в Россию и поселился в Тихвине, возле Тихвинского Успенского монастыря, где нёс послушание духовника братии.

27 марта 2013 года за заслуги по сохранению и возвращению в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь Тихвинской чудотворной иконы Божией Матери, укрепление духовных, нравственных и исторических традиций Тихвина и Тихвинского района был удостоен звания почётного гражданина города Тихвина.

Скончался 19 октября 2015 года в больнице Чикаго.

Семья 
 Приёмный отец — Архиепископ Иоанн (Гарклавс).
 Жена — Александра Ивановна, в девичестве Иовина. Скончалась в 2005 году, 9 июля, в день памяти Тихвинской иконы Божией Матери.
 У отца Сергия и матушки Александры пятеро детей (Александр, Георгий, Павел, Мария, Ольга) и двенадцать внуков.
 Старший сын Александр Гарклавс — протоиерей, священнослужитель и долгое время управляющий делами (канцлер) Православной Церкви в Америке.

Литература 
 
 Гаврилин А. В. Под покровом Тихвинской иконы. Архипастырский путь Иоанна (Гарклавса). — СПБ.: Алаборг; Тихвин: Издат. служба Тихвинского монастыря, 2009. — 464 с., ил. — (Странствия чудотворной). — ISBN 978-5-869-83031-1.
 Протоиерей Сергий Гарклавс Под сенью Тихвинской иконы. — Чикаго; Рига; Тихвин: Garklav’s Family (USA), 2012. — 320 c. — 181 илл. — ISBN 978-9984-49-704-4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря
 Сайт Санкт-Петербургской Митрополии
 Протоиерей Сергий Гарклавс

Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Священнослужители Православной церкви в Америке